Прибужье Старое — названье населённых пунктов в Белоруссии:

 Прибужье Старое — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Прибужье Старое — посёлок в Дрибинском районе Могилёвской области.